Discendenza – la filiazione nei gruppi sociali mediante i vincoli di parentela
 Stipite virale – raggruppamento di virus all'interno di una specie, che differisce per porzioni di genoma di molto piccola entità

Altri progetti